Oehlke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Oehlke (1862–1932), deutscher Journalist und Zeitungsverleger

 Joachim Oehlke (1936–2022), deutscher Hymenopterologe
 Waldemar Oehlke (1879–1949), deutscher Germanist und Literaturhistoriker
 Waltraut Oehlke (* 1929), deutsche Gebrauchsgrafikerin

Siehe auch:
 Oelke